Iván García Sánchez (1972) olimpiai bronzérmes kubai rövidtávfutó
 Iván García Navarro (1993) olimpiai ezüstérmes mexikói műugró